Текуапа има више значења:

 Текуапа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текуапа (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Текуапа (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текуапа (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику